Русла́н и Людми́ла:
 Руслан и Людмила — первая законченная поэма Александра Пушкина (1820). Ею инспирированы:

 «Руслан и Людмила» — балет Адама Глушковского на музыку Фридриха Шольца (1821).
 «Руслан и Людмила» — опера Михаила Глинки в 5 действиях, с сохранением стихов подлинника (1842).
 «Руслан и Людмила» — фильм 1914 года.
 «Руслан и Людмила» — фильм 1938 года.
 «Руслан и Людмила» — двухсерийный фильм режиссёра Александра Птушко (1972).
 «Руслан и Людмила» — иллюзионистское шоу, поставленное Рафаэлем Циталашвили (1981).
 «Руслан и Людмила» — балет Владислава Агафонникова на музыку одноимённой оперы Михаила Глинки в постановке Андрея Петрова (1992).
 «Руслан и Людмила» — мультфильм режиссёра Марии Парфеновой, «Студия продюсерского кино» (2010).
 «Руслан и Людмила: Перезагрузка» — полнометражный мультфильм режиссёра Олега Маламужа (2018).

См. также 
 ,

Примечания